Un spicule, du latin , est un élément en forme d'aiguille. Le sens précis diffère selon le contexte.

Astronomie 
 Un spicule est un jet de gaz solaire.

Biologie

Biochimie 
 Un spicule est une glycoprotéine pointant à la surface des virus, qui leur sert de « clé d'entrée » dans les cellules infectées.

Botanique 
 Un spicule est un épillet, l'inflorescence élémentaire caractéristique des Poaceae (graminées) et des Cyperaceae (cypéracées).

Zoologie 
 Chez les invertébrés, les spicules sont des sécrétions minérales extracellulaires, présentes dans les tissus de divers groupes.
 En biologie marine et d'eau douce, les spicules sont des particules minérales ou chitineuses incluses dans l'enveloppe des éponges, des holothuries et de certains tuniciers. L'observation des spicules est souvent nécessaire à l'identification des espèces.
 Le spicule des nématodes est une partie de l'appareil copulateur mâle.
 Les spicules d'un chat sont des petites protubérances de forme pointue se trouvant à la base du pénis du chat, et présentant la particularité de disparaître après la castration de l'animal. Elles contribuent à induire l'ovulation, par frottement contre les parois du vagin de la femelle.